Villejuif kan syfta på:

 Villejuif – en kommun i departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France
 Villejuif-listan – ett vetenskapligt felaktigt falskt dokument och möjligt hoax som spreds som broschyr eller liknande via internet